Tap eller TAP har flere betydninger:
 TAP (personale) – forkortelse for Teknisk-administrativt Personale
 Tap (synet) – sanseceller i øjets nethinde
 TAP Portugal – Portugals nationale flyselskab
 Toppen af Poppen – Dansk tv-program på TV 2
 Sinketap